Список видів ссавців Гаяни складений на основі даних МСОП. Із 230 зазначених в таблиці видів, 1 — перебуває під загрозою зникнення, 10 — є уразливими, для 25 видів відомостей недостатньо.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовуються наступні теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Гаяна